Howe se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henry van Wagenen Howe
 Marshall Avery Howe
 Reginald Heber Howe, Jr.